Bsteh ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bsteh (1933–2021), österreichischer katholischer Priester und Theologe
 Petrus Bsteh (* 1931), österreichischer katholischer Priester und Theologe